Tuy puede hacer referencia a:

 Tuy, esposa del faraón SethyI y madre de RamsésII.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Tuy, municipio de la provincia de Pontevedra (España).
 Tuy, municipio de la provincia de Batangas (Filipinas).
 El río Tuy, en Venezuela.
 Los valles del Tuy, sub-región del estado Miranda (Venezuela).
 Ocumare del Tuy, municipio del estado Miranda (Venezuela).
 Santa Teresa del Tuy, ciudad del estado Miranda (Venezuela).
 Santa Lucía del Tuy, ciudad del estado Miranda (Venezuela).